Synthon (retrosynthese), een concept uit de retrosynthetische analyse
Synthon (bedrijf), een Nederlands bedrijf dat generieke geneesmiddelen ontwikkelt